Drei-Säulen-Modell steht für:

 Drei-Säulen-Modell (Nachhaltigkeit), Konzept zur nachhaltigen Entwicklung
 Drei-Säulen-Modell des deutschen Bankwesens (private, öffentlich-rechtliche und genossenschaftliche Banken), siehe Deutsches Bankwesen #Struktur
 Drei-Säulen-Modell der Europäischen Union (1993–2009: EG, GASP und ZJI/PJZS), siehe Drei Säulen der Europäischen Union

 Drei-Säulen-System steht für:
 Drei-Säulen-System (Schweiz), Modell der Altersvorsorge
 Drei-Säulen-System zur Altersvorsorge in Deutschland, siehe Altersvorsorge

 Drei-Säulen-Konzept steht für:
 Drei-Säulen-Konzept der deutschen Außenwirtschaft, siehe Germany Trade and Invest #Entstehung
 Drei-Säulen-Konzept der NPD, siehe Nationaldemokratische Partei Deutschlands #Außerparlamentarische Aktivitäten

Siehe auch:
 Drei Säulen des Donnernden Jupiter